Luis Víctor José Antonio de Habsburgo, archiduque de Austria y Príncipe Real de Hungría y de Bohemia (Palacio Imperial de Hofburg, Viena, 15 de mayo de 1842 - Schloß Klesheim, Wals-Siezenheim, Salzburgo, 18 de enero de 1919) fue el quinto y menor de los hijos de Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera; sus hermanos varones fueron Francisco José I, emperador de Austria-Hungría, Maximiliano I, emperador de México y Carlos Luis de Austria.

Vida 
El archiduque Luis Víctor nació casi diez años después que su hermano más cercano, Carlos Luis, razón por la cual tenía una relación muy distante con sus hermanos mayores, que por el contrario estaban muy unidos entre sí. Familiarmente conocido como Bubby, fue siempre el hijo preferido por su madre. 

Desde muy joven fue notablemente afeminado y pronto mostró su tendencia homosexual; nunca aceptó ningún proyecto de matrimonio, el más importante de los cuales fue el que planeó su hermano Maximiliano I de México, que pretendía que contrajera matrimonio con la hija y heredera del emperador Pedro II de Brasil, la Princesa Isabel, lo que lo convertiría en emperador consorte del Brasil;  sin embargo, ante el nulo interés de Luis Víctor, ni Francisco José, ni Pedro II apoyaron el proyecto.

Se integró en la carrera militar, como era tradición en la familia imperial; fue nombrado general de infantería y puesto a cargo de un regimiento que llevaba su nombre. Tras negarse al plan de su hermano Maximiliano para convertirle en su sucesor, Luis Víctor volcó sus intereses en la arquitectura y las obras de arte. Mandó construir al arquitecto Heinrich von Ferstel el Palacio Erzherzog Ludwig Viktor en la Plaza de Schwarzenberg de Viena y la ampliación y remodelación del Palacio-castillo de Klessheim, donde el archiduque residió casi toda su vida tras retirarse de la Corte vienesa, y lugar en el que murió.

Luis Víctor nunca ocultó su preferencia sexual; se sabía que recorría las calles de Viena en busca de jóvenes que le agradaran. Esto tuvo su punto culminante cuando fue descubierto manteniendo relaciones sexuales con un joven menor de edad en el Centralbad. Ante el escándalo, que le valió el sobrenombre de Archiduque del Baño, su hermano el Emperador lo exilió de la Corte, enviándolo a vivir al palacio Schloß Klessheim, a 4km de Salzburgo, con una servidumbre únicamente femenina, que actuaban más como carceleras que sirvientes del príncipe, y prohibiéndole todo contacto masculino.

Luis Víctor sobrevivió a todos sus hermanos. Murió el 18 de enero de 1919, tras ser testigo de la ruina de su familia y la dinastía Habsburgo.

Títulos, órdenes, empleos y cargos

Títulos 

 Su Alteza Imperial y Real el archiduque Luis Víctor de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.

Extranjeras 

 Caballero gran cruz de la Orden de San José.( Gran ducado de Toscana)
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevsky. ()
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Polonia)
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana. ()
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Legión de Honor. ()
 Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación. ( Reino de Italia, 21 de septiembre de 1873)
 Caballero de la Orden de San Huberto. ()
 Caballero de la Orden de la Corona de Ruda. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona. ()
 Caballero de la Orden de los Serafines. ( Reino de Suecia)
 Caballero gran cruz de la Orden de San Fernando y el Mérito. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de Leopoldo. ( Reino de Bélgica)
 Caballero gran cruz de la Orden del Redentor. ( Reino de Grecia)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Estrella. ( Reino de Rumania)
 Caballero gran cruz de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Rumania)
 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. ( Gran Ducado de Hesse-Darmstadt)
 Caballero gran cruz de la Orden del Halcón Blanco. ( Gran ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia. (   Ducados ernestinos)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona wéndica. ( Ducado de Mecklemburgo-Schwerin y Ducado de Mecklemburgo-Strelitz)
 Caballero gran cruz de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau. 
 Caballero gran cruz de la Orden de Enrique el León. (Ducado de Brunswick)
Caballero de la Orden de la Casa Real de Chakri. (23 de junio de 1897,  Reino de Tailandia)

Empleos

Propietario (Inhaber) del regimiento de infantería nº65 del Ejército Imperial y Real.
 General de infantería del Ejército Imperial y Real.

Extranjeros 

 Jefe del regimiento de infantería nº39 del Ejército imperial ruso.

Cargos 

 Miembro de la Cámara de los Señores (Herrenhaus) de Austria.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Realeza LGBT
Personas LGBT de Austria
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros grandes cruces de la Orden del Redentor
Grandes cruces de la Orden de la Estrella de Rumania
Grandes cruces de la Orden del Águila Blanca de Serbia
Grandes cruces de la Orden de Luis
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Grandes cruces de la Orden del León dorado
Caballeros grandes cruces de la Orden de Enrique el León
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Coroneles propietarios del Ejército austrohúngaro
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria
Coroneles honorarios del Ejército imperial ruso
Nacidos en Viena
Caballeros de la Orden de la Casa Real de Chakri